

Lokalizacje

Niemcy 
 Floß – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neustadt an der Waldnaab
 Floß – rzeka, dopływ Waldnaab

Osoby 
 Heinrich Joseph Floß – niemiecki teolog

Zobacz też 
 Floss